Ribièiras ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Rivières (Gard)
 Rivières (Tarn)